Tajna Organizacja Nauczycielska − konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w czasie II wojny światowej
 Towarzystwo Oświaty Narodowej − tajne stowarzyszenie kulturalno-oświatowe założone w 1899 przez Ligę Narodową
 TON – skrót od Telewizyjny Ośrodek Nadawczy, zobacz hasła i przekierowania do haseł zaczynające się od „TON”

 Zobacz też
 „Ton” i „ton”